Engels voor touwtrekken
 Tug of war (astronomie) - de mate van aantrekkingskracht van planeten en zonnen op een natuurlijke satelliet

Film, televisie en toneel
 Tug of War (2006) - korte comedy van Scott Mann met Nicholas Gallagher
 Tug of War (2015) - film van Manee Osman met Mohammed Zeyara en Boonaa Mohammed
 Tug of War - aankomende film van Philipp Hartmann met Dan Thiel en Cliff Weissman
 Tug of War (Upstairs, Downstairs) - een aflevering uit de Britse serie Upstairs, Downstairs
 Tug-o-War - onderdeel uit het sportprogramma American Gladiators

Muziek
Albums
 Tug of War (album van Paul McCartney) - 1982
 Tug of War (album van Enchant) - 2003
 Tug of War (Carly Rae Jepsen) - 2008
 Tug of War (Cotton Ford)  2008

Nummers
 Tug of War (single van Paul McCartney) - 1982
 Tug of War - lied van de Amerikaanse band Ratt uit 1999
 Tug of War - lied van de Amerikaanse Algebra uit 2003
 Tug of War (single van Carly Rae Jepsen) - 2008
 Tug-O-War - lied van de Amerikaanse band Chevelle